Ite steht für:
 den Titel der Ehefrau des Kaisers von Äthiopien, siehe Itege
 Distrikt Ite, Distrikt in der Provinz Jorge Basadre (Region Tacna) in Peru
 Ite (Tacna), Ortschaft in Peru
 wallonischer Name von Ittre, Gemeinde in der französischsprachigen Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien

ite steht für:
 Itene (ISO-639-3-Code), Sprache aus der südamerikanischen Sprachfamilie Chapacura-Wanham, gesprochen im Departamento Beni, Bolivien

ITE steht für:
 Instytut Technologii Elektronowej, eine polnische Forschungseinrichtung
 ITE Group, eine Messegesellschaft
 Ituberá Airport (IATA-Code), Flughafen von Ituberá, Bahia, Região Nordeste, Brasilien

Abkürzung